Syrzow ist der Familienname folgender Personen: